Турнир «Гран-при Хельсинки 2018» — третий этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2018—2019. Соревнования впервые прошли в Финляндии, в городе Хельсинки со 2 по 4 ноября 2018 года. Организатор турнира — финская федерация при поддержке ИСУ. Финляндия стала восьмой страной, в которой проводили этапы Гран-при по фигурному катанию. Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Место проведения 
Традиционно, более десяти лет, один из турниров Гран-при по фигурному катанию проходил в КНР. Так было запланировано и в этот сезон. Однако за две недели до объявления участников этапов китайская федерация отказалась от этапа Гран-при и других международных соревнований под предлогом ремонтных работ на аренах к зимним Олимпийским играм в 2022 году. Чтобы не нарушать континентальных квот, ИСУ предложило провести турнир Южной Корее. Однако от этой страны не поступило конкретного ответа и этап согласилась принять Финляндия.

Несостоявшиеся участники 
 В конце июля появилась информация, что канадская спортивная пара Джулианна Сеген и Чарли Билодо распалась и из-за этого не примет участия в турнире. Их заменили японцы Миу Судзаки с Рюити Кихарой. 
 В предпоследний день июля появилось сообщение, что в этапах Гран-при не примут участие китайские парники Суй Вэньцзин и Хань Цун. 
 В начале августа пришло сообщение, что снялась с соревнований словацкая одиночница Николь Райичова, её заменила финская спортсменка Вивека Линдфорс. 
 В середине августа снялся бельгийский одиночник Йорик Хендрикс, его заменил южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван. 
 Немецкая пара танцоров Шари Кох и Кристиан Нюхтерн заменила чехов Кортни Мансур и Михал Чешка.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Результаты

2018 год в фигурном катании
Гран-при
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Ноябрь 2018 года
Спорт в Финляндии в 2018 году
Международные спортивные соревнования в Хельсинки